Buzura decolorans är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Wehrli 1941. Buzura decolorans ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
decolorans